La vida y otros síntomas es un libro coescrito por Luis Pescetti, músico y escritor argentino, y «Rudy», caricaturista argentino. Es el segundo y último libro de la serie Neuróticos on line.

El libro fue editado por la Editorial Norma en Bogotá, Colombia, en el año 2000, y se distribuye en México.

Siguiendo la tradición del libro anterior, el libro trata sobre dos personas que se comunican por vía de correo electrónico, y tejen la trama de un cuento con sus problemas y pensamientos de la vida diaria: el colesterol, el paso del tiempo, el psicoanálisis (que, al mismo tiempo, los ayuda con sus pequeños arranques de neurosis [por eso la serie se llama Neuróticos on line]), las parejas de cada quien, sus viajes, hijos, la telefonía móvil y, sobre todo, el ser felices y la felicidad.

Véase también 
 Neuróticos on line

Referencias

Libros de 2000
Libros de Luis Pescetti